Речани се може односити на:
 , бивше западнословенско племе
или:
 Речани, насеље у општини Кичево, Северна Македонија
 Речани, насеље у општини Кичево, Северна Македонија
 Речани, насеље у општини Кочани, Северна Македонија
 , насеље у општини Смољан, Бугарска

Види још 
 Речане (вишезначна одредница)